Ian Wright puede referirse a:
 Ian Wright (1965-), presentador británico de Lonely Planet;
 Ian Wright (1963-), futbolista británico;
 Ian Wright (19??-), ingeniero estadounidense.